L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz (Murder in the First) – film del 1995 diretto da Marc Rocco
Murder in the First – serie televisiva statunitense